Шесто́е чу́вство — предугадывание или угадывание происходящих событий  чувства человека или животного, помимо пяти «основных»: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса.

Эта идиома используется в произведениях культуры:
 «Шестое чувство» — стихотворение Николая Гумилёва (1920, впервые опубликовано в 1921 году).
 «Шестое чувство» — художественный фильм М. Найта Шьямалана с Брюсом Уиллисом в главной роли (1999 год).
 «Шестое чувство» — художественный фильм советского и азербайджанского кинорежиссёра Микаила Микаилова, снятый в 1935 году на киностудии «Азербайджанфильм».
 «Шестое чувство» — американский телесериал 1972 года.
 «Шестое чувство» — старейшее литературное объединение города Обнинска , получившее своё название в честь стихотворения Николая Гумилёва; существовало с 1960 до конца 1990-х годов.
 «Шестое чувство» — четвертый альбом краснодарской рэп-группы «Триада», выпущенный в 2009 году. Происхождение такого названия альбома участники группы не уточняли.

Примечания